San Cayetano puede referirse a:

Religión

Santos 

 San Cayetano de Thiene (1480-1547).
 San Cayetano Errico (1791-1860).
 San Cayetano Catanoso (1879-1963).

Arquitectura 

 .

Divisiones administrativas

Argentina 
 Barrio San Cayetano, barrio de Comodoro Rivadavia, Argentina.
 Barrio San Cayetano, barrio de Luján, provincia de Buenos Aires.
 Partido de San Cayetano, división administrativa de la provincia de Buenos Aires.
 San Cayetano, localidad de la provincia de Buenos Aires.
 Balneario San Cayetano, localidad balnearia de la provincia de Buenos Aires.
 San Cayetano, localidad de la provincia de Corrientes.
 Barrio San Cayetano, localidad de la provincia de Mendoza.

Colombia 

 San Cayetano, municipio de Norte de Santander.
San Cayetano, corregimiento del Departamento Bolívar.
San Cayetano, municipio de Cundinamarca.

Cuba 

 San Cayetano, La Habana.
 San Cayetano, Matanzas.
 San Cayetano, Pinar del Río.
 San Cayetano, localidad de Viñales.

España 

 San Cayetano, pedanía de Murcia.

México 

 San Cayetano, Abasolo.
 San Cayetano, Ario.
 San Cayetano, Celaya.
 San Cayetano, Cintalapa.
 San Cayetano, Dr. Belisario Domínguez.
 San Cayetano, El Bosque.
 San Cayetano, Güémez.
 San Cayetano, Isla.
 San Cayetano, Ixtlahuacán del Río.
 San Cayetano, Loreto.
 San Cayetano, Mapastepec.
 San Cayetano, Monte Escobedo.
 San Cayetano, Nanacamilpa de Mariano Arista.
 San Cayetano, Quecholac.
 San Cayetano, Río Bravo.
 San Cayetano, Salamanca.
 San Cayetano, Salinas.
 San Cayetano, Tamazula.
 San Cayetano, Tecamachalco.
 San Cayetano, localidad de Tepic.
 San Cayetano, Tlajomulco de Zúñiga.
 San Cayetano, Tulancingo de Bravo.
 San Cayetano, Unión de Tula.
 San Cayetano, Vega de Alatorre.
 San Cayetano, Yuriria.
 San Cayetano, Zoquitlán.

Miscelánea 

 Falla San Cayetano
 Rancho San Cayetano (Atexcal).
 Rancho San Cayetano (Villagrán).
 Rancho Bolsa de San Cayetano
 formación San Cayetano, formación geológica en Cuba.